Anders Johansson (1962-), batteur suédois.
 Andreas Johansson (football) (1978-), joueur suédois de football.
 Andreas Johansson (hockey sur glace) (1973-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Bengt Jackloo Johansson (1937-), joueur puis entraîneur suédois de handball.
 Bengt Johansson (1942-2022), joueur puis entraîneur suédois de handball.
 Bernt Johansson (1953-), coureur cycliste suédois.
 Bertil Johansson (1935-2021), joueur de football international et entraîneur suédois.
 Bo Johansson (1942-), joueur puis entraîneur suédois de football.
 Björn Johansson (1956-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Björn Johansson (1963-), coureur cycliste suédois.
 Britt-Inger Johansson, plus connue sous le nom de Kristina Wayborn (1950-),  actrice de films anglais et américains.
 Calle Johansson (1967-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Christer Johansson (1947-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Emma Johansson (1983-), coureuse cycliste suédoise, médaillée d'argent olympique.
 Eva Johansson (1958-), chanteuse lyrique soprano danoise.
 Fredrik Johansson (1978-), coureur cycliste suédois.
 Greta Johansson (1895-1978), plongeuse et nageuse suédoise.
 Helen Johansson (1961-), première et unique femme à ce jour à avoir remporté au sulky d'Ina Scot le prix d'Amérique en 1995.
 Henka Johansson (1973-), batteur suédois.
 Henna Johansson (1991-), lutteuse suédoise.
 Hugo Johansson (1888-1969), lutteur suédois
 Hugo Johansson (1887-1977), tireur sportif suédois
 Ingebrigt Johansson (1904-1987), mathématicien norvégien.
 Ingemar Johansson (1924-2009), athlète suédois
 Ingemar Johansson (1932-2009), champion de boxe suédois, champion du monde et médaillé de bronze aux jeux olympiques
 Irma Johansson (1932-), fondeuse suédoise
 Jennie Johansson (1988-), nageuse suédoise
 Jens Johansson (1963-), claviériste et pianiste suédois.
 Joachim Johansson (1982-), joueur suédois de tennis.
 Johan Petter Johansson (1853-1943), inventeur suédois.
 
 Jonatan Johansson (1975-), footballeur finlandais.
 Jonatan Johansson (1980-2006), snowboardeur suédois.
 Jonny Johansson fondateur de la marque Acne.
 Kjell Johansson (1946-2011), joueur de tennis de table suédois.
 Kjell Johansson (né en 1951), joueur de tennis suédois.
 Klas Johansson (1967-), coureur cycliste suédois.
 Kristian Johansson (1907-1984), sauteur à ski norvégien.
 Lennart Johansson (1929-2019), président de l'UEFA de 1990 à 2007.
 Lloyd Johansson (1985-), joueur de rugby à XV, international australien.
 Marcus Johansson (1990-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Marcus Johansson, musicien suédois, membre du duo Hang Massive.
 Magnus Johansson (1973-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Martin Johansson (1949-), joueur de hockey sur glace suédois
 Martin Johansson (1984-), fondeur suédois
 Mathias Johansson (1974-), joueur suédois de hockey sur glace.
 Mathilde Johansson (1985-), joueuse de tennis française.
 Mauritz Johansson (1881-1966), tireur sportif suédois.
 Olle Johansson (1927-1984), nageur suédois.
 Patrick Johansson (1946-), chercheur et anthropologue français, premier élu d'origine non-hispanophone a siéger à l'Académie Mexicaine de la langue.
 Paul Johansson (1964-), acteur américain.
 Per Johansson (1949-), joueur suédois de hockey sur glace
 Per Johansson (1963-), nageur suédois.
 Richard Johansson (1882-1952), patineur artistique suédois.
 Robert Johansson (1990-), sauteur à ski norvégien.
 Roger Johansson (1967-), joueur suédois de hockey sur glace
 Scarlett Johansson (1984-), actrice américaine d'origine danoise et polonaise.
 Sebastian Johansson (1980-), footballeur suédois.
 Stefan Johansson (1956-), pilote automobile suédois.
 Sten Johansson (1950-), auteur suédois qui écrit originellement en espéranto.
 Tomas Johansson (1962-), lutteur suédois.
 Thomas Johansson (1975-), joueur suédois de tennis.
 Tore Johansson (1959-), réalisateur artistique suédois.
 Viljam Johansson (1887-1931), athlète finlandais.

Voir aussi